La Supercoupe d'Espagne de football 2013 est une compétition de football opposant le champion de la Liga 2012-2013 au vainqueur de la Coupe d'Espagne 2012-2013, disputée en matches aller-retour les 21 et .

Les deux finalistes sont le FC Barcelone, qui a remporté le Championnat d'Espagne, et l'Atlético Madrid qui a remporté la Coupe d'Espagne.

Malgré l'égalité au total des deux scores : 1-1, le FC Barcelone remporte cette Supercoupe en raison de la règle des buts marqués à l'extérieur.

Feuille des matchs

Match aller

Match retour

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Espagne de football 2012-2013
 Coupe d'Espagne de football 2012-2013
 Supercoupe d'Espagne de football

2013
Compétition de football à Barcelone
Compétition de football à Madrid
Face-à-face gagné par le FC Barcelone
Face-à-face de l'Atlético de Madrid
Football en Espagne en 2013
Football en août 2013